19. Mistrzostwa Europy w Short Tracku odbyły się w holenderskim Dordrecht, w dniach 23 – 25 stycznia 2015 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz na stronie ISU 
 Wyniki mistrzostw Europy (Dordrecht 2015), na stronie ISU 

Mistrzostwa Europy w short tracku
2015 w short tracku
Sport w Holandii
2015 w Holandii
Dordrecht